I'm Still a Hitta — дебютний мікстейп американського репера Lil Durk. Реліз має бронзовий статус на DatPiff (за критеріями сайту), його безкоштовно завантажили понад 47 тис. разів. Гости:  DJ Victoriouz, діджей Шон Мек. Оформлення: Cardy10Ten.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Lil Durk